НХЛ у сезоні 2014—2015 — 98-й регулярний чемпіонат НХЛ (97-й ігровий). Стартував 8 жовтня 2014. Закінчилася регулярна першість 11 квітня 2015, опісля якої почалися матчі плей-оф на Кубок Стенлі. 15 червня 2015 в фінальному матчі Кубка Стенлі на арені Юнайтед-центр у Чикаго перемогу здобув Чикаго Блекгокс 2:0 у матчі, 4:2 в серії над Тампа-Бей Лайтнінг та вшосте здобув Кубок Стенлі.

Драфт НХЛ 

52-й драфт НХЛ. У 7-и раундах було обрано 210 хокеїстів. Першим номером драфту став Аарон Екблад, якого обрав клуб «Флорида Пантерс».

Матч усіх зірок НХЛ 
60-й матч усіх зірок НХЛ пройшов 25 січня 2015 року на «Нейшнвайд-арені» (Колумбус): Збірна Тейвза — Збірна Фоліньйо 17:12 (4:4, 7:4, 6:4).

Зимова класика НХЛ 
1 січня на арені «Нешналс-Парк» відбувся традиційний матч просто неба. Вашингтон Кепіталс переміг Чикаго Блекгокс 3:2.

Стадіонна серії складалась з одного матчу, який відбувся на Левайс Стедіум між Лос-Анджелес Кінгс та Сан-Хосе Шаркс, «королі» здобули перемогу 2:1.

Підсумкові турнірні таблиці

Східна конференція

Західна конференція

Статистика регулярного чемпіонату

Найкращі бомбардири

Найкращі воротарі 
Воротарі які провели понад 1800 хвилин ігрового часу на майданчику. 

''І = матчі; ЧНЛ = часу на льоду (хвилини: секунди); В = перемоги; П = поразки; ПО = поразки в овертаймі; ГП = голів пропушено; ША = шатаути; %ВК = відбитих кидків (у %); СП = Середня кількість пропущених шайб

Плей-оф

Призи та нагороди сезону

Команда всіх зірок

Дебютанти сезону 
 Аарон Екблад, Флорида Пантерс
 Шейн Гостісбер, Філадельфія Флаєрс

Завершили кар'єру 
Список гравців, що завершили ігрову кар'єру в НХЛ.

Примітки

Посилання 

 Офіційний сайт НХЛ «NHL.com»
 Сезон НХЛ на «Hockey Reference» 
 Сезон НХЛ на passionhockey.com 
 Сезон НХЛ на hockeydb.com 

Сезон НХЛ 2014—2015
2014 у США
2015 у США
2014 у канадському спорті
2015 у канадському спорті